French Connection steht für:

 French Connection (Bande), französisch-amerikanischer Drogenschmuggel-Ring
 (The) French Connection, Originaltitel des Spielfilms Brennpunkt Brooklyn (1971)
 French Connection II, Fortsetzung des Spielfilms (1975)
 French Connection (Modelabel), britische Modemarke
 French Connection (Cocktail), ein Cocktail aus Cognac und Amaretto
 The French Connection (Eishockey), Spitzname einer Gruppe von Eishockeyspielern

Siehe auch:
 Pizza Connection (Begriffsklärung)